Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948 w szwajcarskim Sankt Moritz rozgrywane były od 2 do 5 lutego 1948 roku. Zjazd rozegrano na stokach Piz Nair, a slalom (zarówno otwarty, jak i do kombinacji) odbył się na stokach Piz Suvretta. Były to jednocześnie 10. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Kombinacja

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Kombinacja

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia